Мишель Журден:

 Амабль Луи Мария Мишель Журден (1788—1818) — французский востоковед.
 Мишель Журден-ст. (род. в 1947) — мексиканский автогонщик, брат Бернара.
 Мишель Журден-мл. (род. в 1976) — мексиканский автогонщик, сын Мишеля-старшего.